SBF steht als Abkürzung für:

 Sächsische Bronzewarenfabrik (heute: SBF Spezialleuchten GmbH)
 Schweizer Badminton-Föderation, siehe Swiss Badminton
 Schweizer Berufsfotografen und Fotodesigner
 Seeberufsfachschule der Wehrmacht, siehe Unteroffiziervorschule
 Sociedade Brasileira de Física, brasilianische Gesellschaft für Physik
 Société botanique de France
 Sportbootführerschein
 Studium Biblicum Franciscanum, Studienzentrum in Jerusalem
 Surface Brightness Fluctuation
 Svenska Badmintonförbundet, schwedischer Badmintonsportverband
 Svenska Biljardförbundet, schwedischer Billardsportverband
 Meister der Tulpenkuppen, Goldschmiedzeichen

Abkürzung